Pardell ist der Name folgender Objekte:

 Pardell (Klausen), Weiler in der Gemeinde Klausen in Südtirol
 Pardell (Villnöß), Weiler in der Gemeinde Villnöß in Südtirol
 Ansitz Pardell, Ansitz in der Gemeinde Villanders in Südtirol